SAV steht für:
 Sachanlagevermögen, siehe Anlagevermögen
 Sächsischer Apothekerverband
 Flughafen Savannah/Hilton Head (IATA-Flughafencode)
 Savegame bei verschiedenen Computerspielen
 Schwäbischer Albverein
 Schweizerische Aktuarvereinigung
 Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband 
 Schweizerischer Anwaltsverband
 Schweizerischer Apothekerverband
 Sicherheitsabsperrventil
 Sonderabfallverbrennungsanlage, siehe Müllverbrennung
 Sonderschulaufnahmeverfahren, heute Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (VO-SF), siehe Förderschule
 Sozialistische Alternative – Voran, heute Sozialistische Alternative (SAV)
 Spektrum Akademischer Verlag
 Sport- und Athletenverein, siehe Sportverein
 Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack, ein Sportverein in Bremen
 Sports Activity Vehicle, eine Automobilbauart, siehe Sport Utility Vehicle
 Verband schweizerischer Arbeiterinnenvereine
 Sonstiges Anlagevermögen, siehe Anlagevermögen
 SAV oder s.a.v. ist eine türkische Transliteration der arabischen Worte () „Gott segne ihn und schenke ihm Heil!“, siehe Eulogie (Islam)

Sav ist der Familienname folgender Personen:
 Önder Sav (* 1937), türkischer Politiker

sav steht für:
 Saafi (ISO-639-3-Code), eine der Cangin-Sprachen

SAV